DSR est un sigle qui peut désigner :
 Dynamic Source Routing, un protocole de routage pour les réseaux maillés sans fils ;
 Division supérieure régionale, une division amateur de football (la DSR correspond en général à la septième division) ;
 Doom Shall Rise, un festival de doom metal se produisant en Allemagne ;
 dotation de solidarité rurale, une composante de la dotation globale de fonctionnement ;
 Délégation à la sécurité routière, en France ;
 Division de sécurité routière, au Canada ;
 Dossier de Spécifications de Référencement, en France (Agence Nationale de Santé).